Plaats in Indonesië
 Tebel (Gedangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Tebel (Bareng), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java